Archie Hamilton (ur. 1941) – brytyjski arystokrata i polityk
 Archie Hamilton (ur. 1991) – brytyjski kierowca wyścigowy